Twisted Tower Dire — американская хэви-метал-группа, основанная в 1995 году. Группа играет традиционный хэви-метал с текстами в стиле фэнтези. Музыка группы вдохновлена творчеством Judas Priest, Iron Maiden и другими группами классического метала.

Группа выступала на многих фестивалях в Америке и Европе, включая Wacken Open Air в 2000 году.

Состав
 Jonny Aune - вокал
 Scott Waldrop - гитара
 Dave Boyd - гитара
 Jim Hunter - бас-гитара
 Marc Stauffer - ударные

Бывшие участники
Tony Taylor - вокал
Hayes Elkins - гитара
Mike Engel - бас-гитара
Nick Mertaugh - гитара
Jim Murad - бас-гитара
Tom Phillips - вокал
Janet Rubin - вокал

Дискография
Hail Northern Virginia [Demo] (1996)
Triumphing True Metal [Demo] (1997)
Pre-production promo demo [Demo] (1999)
 The Curse of Twisted Tower : [CD] (The Miskatonic Foundation, 1999); [2 12" vinyls, limited edition] (Metal Supremacy Records, 2000); [2CD] (Heaven and Hell Records, 2009).
Demo 2000 [Demo] (2000)
 The Isle of Hydra [CD] (2001)
 The Secret Demos [EP] (2002)
 Crest of the Martyrs [CD] (2003)
 Netherworlds [CD] (2007)
 Make It Dark [CD] (2011)

Примечания

Ссылки 
Twisted Tower Dire на Encyclopaedia Metallum

Рок-группы США
Хеви-метал-группы США
Музыкальные коллективы из Виргинии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1995 году